Die Volvo Car Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 1. bis 7. April 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Kiki Bertens im Einzel und die Paarung Alla Kudrjawzewa/Katarina Srebotnik im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Volvo Car Open 2019 fand vom 30. März bis 1. April 2019 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich über der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)